A Seleção Búlgara de Futebol Feminino representa a Bulgária no futebol feminino internacional. 

Bulgaria
Futebol da Bulgária